Als Kaiserbründl oder Kaiserbrünndl werden in Österreich mehrere Quellen bezeichnet, darunter

 eine gefasste Quelle des Wienflusses am Kaiserbrunnberg im Wienerwald (die Kaiserbrünndl-Brunnenstube)
 eine gefasste Quelle der I. Wiener Hochquellenwasserleitung in Kaiserbrunn im Höllental an der Rax
 heute eine Herrensauna im ehemaligen Zentralbad (Wien), dessen Wasserbedarf früher von einem ergiebigen Brunnen gespeist war
 manchmal der Schöne Brunnen im kaiserlichen Schloss Schönbrunn